zwłóknienie zaotrzewnowe (ang. retroperitoneal fibrosis)
 nerkowy przepływ osocza (ang. renal plasma flow)
 Zgromadzenie na rzecz Francji – francuska partia polityczna
 Reformatorische Politieke Federatie – holenderska partia polityczna